Гойчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Анатолій Федорович Гойчук (6 січня 1954) — академік Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри біології лісу та мисливствознавства  Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Прізвища на -ук